Frühbeis ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Frühbeis (* 1987), deutsche Comiczeichnerin
 Stefan Frühbeis (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Stefan Frühbeis (Radiomoderator) (* 1961), deutscher Musiker und Radiomoderator
 Xaver Frühbeis (1957–2022), deutscher Musiker und Radiomoderator